Объект 150 — наименование советских танков.

 ИТ-1 — ракетный танк, принятый на вооружение в 1968 году.
 КВ-150 — экспериментальный тяжёлый танк.